Miralles ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Miralles (* 1982), spanischer Basketballspieler
 Alberto Miralles (1940–2000), spanischer Dramatiker
 Ana Miralles (* 1959), spanische Comiczeichnerin
 Antoni Martorell i Miralles (1913–2009), spanischer Komponist, Pädagoge und Franziskaner
 Aurélien Miralles (* 1978), französischer Herpetologe
 Bernabé Zapata Miralles (* 1997), spanischer Tennisspieler
 Enric Miralles (1955–2000), spanischer Architekt
 Evelyn Miralles (* 1966), US-amerikanische Raumfahrt-Ingenieurin
 Ezequiel Miralles (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Ferran Ardèvol i Miralles (1887–1972), katalanischer Musikwissenschaftler, Orchesterleiter, Pianist und Komponist
 Gilles Mirallès (1966–2022), französischer Schachspieler
 José Miralles y Sbert (1860–1947), spanischer Geistlicher, katholischer Bischof
 Juan de Miralles (1713–1780), spanischer Waffenhändler und Gesandter
 Julián Miralles (* 1965), spanischer Motorradrennfahrer
 Julián Miralles Rodríguez (* 1988), spanischer Motorradrennfahrer